Capurro puede estar referido a:

Personas 
 Alberto Capurro (1970-), exfutbolista ecuatoriano.
 Alejandro Capurro (1980-), futbolista argentino.
 Enrique Castells Capurro (1913-1987), acuarelista, pintor y escultor uruguayo.
 Giovanni Capurro (1859-1920), poeta italiano, recordado especialmente por ser el autor de la letra de la canción napolitana 'O Sole Mio'.
 Jacinto Méndez Capurro (1960-), locutor y periodista argentino.
 Juan Capurro (1994-), futbolista argentino.
 Luis Capurro (1961-), exfutbolista ecuatoriano.
 Luis Fernando Londoño Capurro (1947-), político colombiano.
 Mario Capurro (1897-1956), jugador de fútbol italiano.

Geografía, lugares 
 Capurro, barrio de la ciudad de Montevideo (Uruguay), así llamado por el inmigrante italiano Juan Bautista Capurro, que en su momento se asentó en esa zona.
 Capurro (San José), localidad del departamento de San José, Uruguay.

Deporte, instituciones deportivas 
 Club Atlético Capurro, club de fútbol uruguayo de la ciudad de Montevideo (Uruguay).
 Estadio Parque Capurro, estadio de fútbol usufructuado por el Centro Atlético Fénix, y ubicado en Montevideo (Uruguay).

Medicina, salud 
 Test de Capurro, criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato.